Valdecañas de Tajo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Valdecañas de Tajo (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Valdecañas de Tajo (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar